Sandnes Ulf é um clube de futebol da Noruega fundado em 1 de junho de 1911. Sua sede fica em Sandnes.

Elenco atual
Atualizado em fevereiro de 2023

Jogadores notáveis 
 Artur Kotenko
 Jamil Fearrington

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1911
Clubes de futebol da Noruega